Ausztria
 Westendorf, település Tirolban

 Németország
 Westendorf, település Bajorországban, Ostallgäu járásban
 Westendorf, település Bajorországban, Augsburg járásban